Römer peut désigner :

Patronyme 

 Cornelia Römer (née en 1953), spécialiste de papyrologie de nationalité allemande ;
 Erich Römer (1894-1987), ancien joueur professionnel et entraîneur allemand de hockey sur glace ;
 Felix Römer (né en 1978), historien allemand ;
 Friedrich Römer (1794-1864), homme politique libéral allemand, devenu en 1852 von Römer ;
 Johann Jakob Römer (1763-1819), naturaliste suisse ;
 Josef Römer (1892-1944), juriste allemand, commandant d'un corps franc et résistant au Troisième Reich, membre du Parti communiste d'Allemagne ;
 Nienke Römer (née en 1975), actrice néerlandaise, sœur de Thijs Römer ;
 René Römer (1929-2003), gouverneur des Antilles néerlandaises de 1983 à 1990, et professeur de sociologie ;
 Robert Römer (1823-1879), juriste et homme politique wurtembergeois, fils de Friederich Römer ;
 Römer + Römer (Torsten et Nina Römer), un couple d'artistes allemand-russe qui vit et travaille à Berlin ;
 Tara Römer (1974-1999), acteur français ;
 Thijs Römer (né en 1978), acteur, réalisateur et producteur néerlandais, frère de Nienke Römer ;
 Thomas Römer (né en 1955), théologien protestant suisse, professeur au collège de France ;
 Thomas Römer (né en 1965), auteur de jeux de rôle allemand.

Art et culture 
 Un Roemer ou Römer est un ancien type de verre à vin. Il est souvent visible sur les tableaux de Pieter Claesz.

Autres 
 Le Römer est l'hôtel de ville de Francfort-sur-le-Main en Allemagne.
 (2897) Ole Römer, un astéroïde de la ceinture principale, nommé en honneur de Ole Christensen Rømer.

Notes et références

Voir aussi 
 Mareen von Römer (née en 1987), ancienne joueuse allemande de volley-ball.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais